Га́мбара (итал. Gambara) — итальянская фамилия и топоним.

Топоним 
 Гамбара — коммуна в Италии, в регионе Ломбардия, провинции Брешиа.
 Гамбара — станция Миланского метрополитена.

Фамилия 
 Гамбара, Вероника (1485—1550) — итальянская поэтесса и государственный деятель эпохи Ренессанса, владетельница города Корреджио. 
 Гамбара, Гастоне (1891—1962) — итальянский военный деятель, генерал армии.